Вислицени — фамилия. Известные носители:
 Вислицени, Гюнтер Эберхардт (1912—1985) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны, оберштурмбаннфюрер СС, кавалер Рыцарского креста с Дубовыми листьями и Мечами.
 Вислицени, Дитер (1911—1948) — штурмбаннфюрер СС, сотрудник СД и гестапо.